Nostradamus, teljes nevén Michel de Nostredame, csillagász–asztrológus.
 Nostradamus jóslatai, melyek A próféciák című könyvben jelentek meg
Nostradamus (2008), a Judas Priest együttes albuma
Nostradamus (1994), Roger Christian filmje
Nostradamus: A legenda újjáéled (2000), Takács Tibor filmje